Baffico ist der Familienname folgender Personen:
 James A. Baffico (* 1942), US-amerikanischer Fernsehschaffender
 Mario Baffico (1907–1972), italienischer Regisseur